Barum (Luneburgo)
 Barum (Uelzen)
 Barum (Suécia)
 Mulher de Barum (Suécia)